Kieran Kyle Culkin (rođen 30. rujna 1982.) američki je glumac. Karijeru je započeo kao dječji glumac, djelujući zajedno sa svojim starijim bratom Macaulayem u franšizi Home Alone (1990. – 1992.). Njegovu ulogu u Igby Goes Downu (2002.) dobio je pohvale kritike i bio je nominiran za nagradu za najboljeg glumca Zlatni globus, kao i osvajanje nagrade kritičara za izbor filma i nagrada za satelit. Također je poznat po svojoj ulozi Wallacea Wellsa u hit kultnom filmu Scott Pilgrim protiv svijeta .
Djelovao je na pozornici, osobito u nekoliko produkcija predstave Kenneth Lonergan Ovo je naša mladost. Godine 2015. prikazao je Rye Gerhardt u drugoj sezoni FX serije Fargo. Trenutno prikazuje Romana Roya u HBO seriji Nasljedstvo .

Rani život 
Culkin je rođen u New Yorku, Patricia Brentrup i Kit Culkin, bivši glumac s dugom karijerom na Broadwayu. Ima sedam braće i sestara - kršćanina, Dakota, Macaulay, Jennifer, Rory, Shane i Quinn - svi su odgajani kao izvođači. Godine 1994. Culkinovi su se roditelji odvojili i otada je otuđen od svoga oca.
 [
Njegova sestra Dakota (rođena 1979.), poginula je u prometnoj nesreći 2008.

Karijera.
Culkinova prva filmska uloga bila je mali dio uz svoga brata, Macaulaya, u Sam u Kući kao rođak Fuller McCallister. Nastavio je djelovati kao dijete i tinejdžer, uglavnom radeći u komedijama, uključujući Sam u Kući 2: Izgubljen u New Yorku i Otac mladenke i njegov nastavak. Također je igrao ulogu u She's All That kao Laneyjev mlađi brat, Simon. Nastupao je u igranim filmovima kao što je film " Otac nevjeste" iz 1991. i njegov nastavak iz 1995. godine " Moja ljetna priča" (1994.), nastavak Božićne priče, "Moćni" (1998.), Ona je sve to (1999), Pravila kuće za jabuke. (1999), Opasni život oltarskih dječaka (2002), Scott Pilgrim vs World (2010), i Movie 43 (2013).

Kao tinejdžer mijenjao je glavne uloge u nezavisnim filmovima i malim dijelovima u mainstream filmovima. Igrao je glavnu ulogu u filmu Igby Goes Down, [4] za koji je bio nominiran za nagradu Zlatni globus ; i prethodno se pojavljivao u filmu Glazba srca. On je također imao glavnu ulogu u The Mighty kao Kevin Dillon

Buff je glumio u obnovljenoj verziji SubUrbia Erica Bogosiana u Drugom scenskom kazalištu u New Yorku; u 2010.

Godine 2015. prikazao je Rye Gerhardt u drugoj sezoni FX serije Fargo .

Trenutno je član ansambla u HBO seriji Nasljedstvo, koja je nedavno obnovljena za drugu sezonu.

Američki glumci